Martinez eller Martínez kan syfta på:

 Hôtel Martinez – ett hotell i Frankrike

Musik
 Friends of Dean Martinez – ett instrumentalt rockband
 Martinez (musikgrupp) – ett dansband från Sverige

Personer
 Mel Martinez (1946–), politiker från USA
 Olivier Martinez (1966–), fransk skådespelare
 Martínez (efternamn) – ett vanligt spanskspråkigt namn

Geografi

Argentina 

 Martínez (ort), Buenos Aires, 
 Coronel Martínez de Hoz – en ort i Buenos Aires-provinsen

Mexiko 

 Martínez de Arriba, ort, Durango, Santiago Papasquiaro,

Spanien 

 Martínez (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Martínez (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila,

USA 

 Martinez, Georgia, ort, Columbia County, 
 Martinez, Kalifornien, countyhuvudort, Contra Costa County, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar